Pupin :
 Michael Idvorsky Pupin (1858-1935), physicien serbe
 Pupin Telecom Beograd,  entreprise serbe
 , cratère lunaire